Caffey es un apellido anglosajón. Algunas personas notables con este apellido son:

 Charlotte Caffey (n. 1953), compositor y músico estadounidense
 Francis Gordon Caffey (1868–1951), juez federal estadounidense
 Jason Caffey (nacido 1973), jugador de baloncesto estadounidense
 Lee Roy Caffey (1941–1994), jugador de fútbol estadounidense
Apellidos ingleses